

Клішкеуць () — село у Єдинецькому районі. Входить до складу комуни Гінкеуць.
 Клішкеуць () — село у Синжерейському районі. Входить до складу комуни Препеліца.